Гилбърт може да се отнася за:
 Даниел Гилбърт (р. 1957), американски психолог
 Дейвид Гилбърт (р. 1981), английски играч на снукър
 Джон Гилбърт (1927 – 2013), английски политик
 Елизабет Гилбърт (р. 1969), американска писателка
 Мартин Гилбърт (1936 – 2015), английски историк
 Мелиса Гилбърт (р. 1964), американска актриса
 Сари Гилбърт (р. 1950), американска писателка
 Уилям Гилбърт (1544 – 1603), английски физик
 Гилбърт (Аризона), град в Съединените щати
 Гилбърт (единица за измерване)